Servizio – in economia e marketing, bene immateriale con valore economico
Servizio – nella ristorazione
Servizio – insieme completo di stoviglie
Servizio – azione nel tennis
Servizio – azione nella pallavolo
Servizio – in una rete informatica, attività svolta da un'applicazione server